Florian Liegl (ur. 1 lutego 1983 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, trener, czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów, medalista mistrzostw Austrii.

Przebieg kariery 
Przez kilka lat skakał w kadrze juniorów Austrii. W 2002 trener Hannu Lepistö wprowadził go do kadry A. Największym sukcesem w juniorskiej karierze Liegla było zdobycie indywidualnego brązowego medalu mistrzostw świata juniorów, które odbywały się w Karpaczu.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 3 stycznia 2000 w Innsbrucku, ale stałe miejsce w kadrze wywalczył dopiero w sezonie 2002/2003. Do drugiej serii po raz pierwszy awansował w Trondheim, gdzie zajął 6. miejsce. Dwa razy stawał na podium zawodów w Zakopanem. Na mamuciej skoczni w Tauplitz wygrał jedyne zawody PŚ w karierze. Miało to miejsce 1 lutego 2003, w jego 20. urodziny. W Turnieju Czterech Skoczni był ósmy. Podczas mistrzostw świata w Predazzo zajął 8. miejsce na dużej skoczni. W klasyfikacji generalnej PŚ w sezonie 2002/2003 zajął 5. miejsce. 23 marca 2003 roku w Planicy ustanowił też swój rekord życiowy 214,5 m.

W następnych latach ani razu nie stanął na podium w żadnych zawodach. W 2005 ogłosił zakończenie kariery, zniechęcony coraz słabszymi wynikami oraz odnawiającą się kontuzją kolana. W sezonie 2006/2007 powrócił na skocznie, jednak nie osiągnął zadowalających go rezultatów (tylko raz zdobył pucharowe punkty, za 29. miejsce w Bischofshofen) i pod koniec kwietnia 2007 definitywnie zrezygnował ze skakania.

W kolejnych latach został jednym z trenerów austriackiego klubu narciarskiego z Innsbrucka, oraz trenerem drugiej grupy treningowej w reprezentacji Austrii.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 8. miejsce (K-120), 25. miejsce (K-95)
 Drużynowo
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 5. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 9. miejsce
 2001  Karpacz – brązowy medal
 Drużynowo
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – złoty medal
 2000  Szczyrbskie Jezioro – złoty medal
 2001  Karpacz – srebrny medal

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 5.
 sezon 2003/2004: 40.
 sezon 2004/2005: 31.
 sezon 2006/2007: 88.

Zwycięstwa w konkursach 
  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 1 lutego 2003

Miejsca na podium chronologicznie 
  Innsbruck – 4 stycznia 2003 (2. miejsce)
  Zakopane – 18 stycznia 2003 (2. miejsce)
  Zakopane – 19 stycznia 2003 (2. miejsce)
  Sapporo – 26 stycznia 2003 (3. miejsce)
  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 1 lutego 2003 (1. miejsce)
  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 2 lutego 2003 (2. miejsce)
  Willingen – 8 lutego 2003 (3. miejsce)
  Oslo/Holmenkollen – 9 marca 2003 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999/2000 – 60.
 2002/2003 – 8.
 2003/2004 – 26.
 2004/2005 – 31.
 2006/2007 – 46.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003 – 4.
 2005 – 24.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003 – 37.
 2004 – 17.
 2006 – 71.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 127.
 sezon 1999/2000: 45.
 sezon 2000/2001: 66.
 sezon 2001/2002: 67.
 sezon 2003/2004: 71.
 sezon 2004/2005: 53.
 sezon 2006/2007: 41.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Saalfelden – 30 stycznia 1999 (2. miejsce)
  Zaō – 15 marca 2001 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 23 stycznia 2005 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 38.
 2006: 45.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Osiągnięcia Floriana Liegla na oficjalnej stronie FISu
 Informacje o Florianie Lieglu w serwisie skijumping.pl
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1983
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Ludzie urodzeni w Innsbrucku